Jméno St. Helens může označovat:
 sopku Mount St. Helens
 lorda St. Helens
 okres St. Helens v hrabství Merseyside v Severozápadní Anglii
 film St. Helens (1981) o výbuchu sopky Mount St. Helens, dne 18. května 1980.